Fundamental – gruppo musicale melodic hardcore punk
Fundamental – album di Bonnie Raitt del 1998
Fundamental – album dei Puya del 1999
Fundamental – album dei Pet Shop Boys del 2006